Бейт-Альфа — многозначный термин:

 Бейт-Альфа — кибуц на севере Израиля.
 Бейт-Альфа — археологический памятник в Израиле и национальный парк.